Jablance (Duplek), een plaats in de Sloveense gemeente Duplek
 Jablance (Kostanjevica na Krki), een plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki